Uhlík může být:

 uhlík – chemický prvek (značka C)
 řeřavějící uhlík – kousek žhnoucího, doutnajícího dřeva
 uhel – malý kousek dřevěného uhlí používaný ke kreslení
 uhlík – součást komutátoru, nazývaný také kartáček
 uhlík – elektroda obloukové lampy
 rychlozápalné dřevěné uhlí – rychlozápalný uhlík, dřevěné uhlí zpracované do tvaru válečku určené pro podpalování vodních dýmek apod.
 celkový organický uhlík (TOC – Total Organic Carbon) – parametr sledovaný u vody jako jeden z kvalitativních faktorů.
 Karosárna Uhlík - bývalý průmyslový podnik v Praze

příjmení osob
 Filip Uhlík – český chemik
 Jiří Uhlík (* 1995) – český lední hokejista 
 Josef Uhlík (* 1963) – český politik
 Libor Uhlík (* 1965) – český politik, podnikatel a galerista 
 Milan Uhlík (* 1963) – slovenský fotbalista
 Oldřich Uhlík (1888–1964) – český autokarosář a podnikatel

Externí odkazy 
 

Česká příjmení